«Негритянская сказка» — советский рисованный мультфильм  года, снятый на студии «Союзмультфильм». Мультфильм рассказывает о храбром зайце, одолевшем злого льва.

Сюжет    

Миpно живут и работают в своей деpевне Зайцы, Гусь и Черепахи. В деревне появляется Лев. Он сумел схватить Гуся и одного из Зайцев. Спрятав их в тележку, он увозит свои «трофеи» домой. В деpевне началась большая паника. Лев собиpается съесть добычу. Однако смышлённые Гусь и Заяц не грустят. Они задумывают сбежать от Льва. Началась погоня. Благодаря общим усилиям жителей деревни Лев ослабел и покинул деревню.

Съёмочная группа: 

 Сценарий - С. Владимирского
 Режиссёр - А.Евмененко
 Композитор - Ю. Никольский

 Сорежиссёр - В. Алексеев

 Ассистент режиссёра, художник - А. Снежко-Блоцкая

 Художники мультипликаторы - В. Бочкарёв, П. Носов, Н. Привалова, Л. Резцова, Б. Титов

 Актёры в титрах не указаны

Технические данные: 

 Чёрно-белый, звуковой

Рисованные мультфильмы СССР 1937 года
Чёрно-белые мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по африканским сказкам
Мультфильмы о говорящих зайцах
Мультфильмы о львах
Короткометражные мультфильмы СССР 1930-х годов